Парагвайско футболно дерби, наречено още Суперкласико е футболен мач, който се играе между отборите на Серо Портеньо и Олимпия, двата най-успешни и популярни футболни отбора в Парагвай. И двата отбора играят домакинските си мачове в столицата Асунсион.

Тъй като Примера Дивисион де Парагвай е била класифицирана не веднъж като една от топ 10-те лиги от ФИФА, най-важната ѝ класическа среща може да се счита за една от най-важните футболни класики в света. По-конкретно, ФИФА го определя като по-традиционна в Южна Америка, която се оспорва от два от „класическите“ клубове в света и най-големите в Парагвай.

Първият изигран мач между двата отбора се играе на 21 септември 1913 г. и завършва при равенство 2 – 2. Някои като известният журналист и историк на парагвайския футбол Мигел Анхел Бестард и Андрес Рикелме от вестник Ултима Ора обаче твърдят, че срещата е спечелена от Серо Портеньо с 3 – 1. От своя страна световната агенция за спортна статистика, RSSSF, приема за валиден резултата 2 – 2, но пояснява, че има източници, които се позовават на резултата 3 – 1 в полза на Серо Портеньо.

Статистика 
 Най-голямата победа на „Олимпия“ е 10:1 в приятелски мач през 1916 г.
 Най-голямата победа на „Серо Портеньо“ е 8:1 през 1937 г.
 Най-много голове за „Олимпия“ е отбелязал Майло Кабайеро – 10.
 Най-много голове за Олимпия е отбелязал Сатурнино Аруа – 11.
 Най-много поредни победи има Серо Портеньо – 5 в периода 1986 – 1987 г.

Резултати

Източници 

Футболни дербита
Футбол в Парагвай
Спорт в Асунсион